Доктор Джордж Майерс — один из крупнейших американских ихтиологов XX века. Большую часть своей карьеры проработал в Стэнфордском университете. Был редактором Stanford Ichthyological Bulletin, президентом Американского общества ихтиологов и герпетологов. Возглавлял отдел рыб в Смитсоновском институте, был советником по ихтиологии правительства Бразилии.

Тесно сотрудничал с Маргарет Гамильтон Стори. Дружил с Уильямом Иннесом, в честь которого назвал вид рыб, ныне известный как Paracheirodon innesi.

Примечания

Ссылки 
 William T. Innes (1966). Exotic Aquarium Fishes (19th ed.). Maywood, NJ: Metaframe.
 George Sprague Myers Papers, c. 1922—1985
 George Sprague Myers Papers, circa 1903—1986 and undated

Ихтиологи США